Ahlberg steht für:
 Ahlberg (Königshainer Berge) (415 m), Berg der Königshainer Bergen bei Königshain, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Ahlberg (394,6 m), Berg bei Mariendorf, Hessen

Ahlberg oder Åhlberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alf Ahlberg (1892–1979), schwedischer Schriftsteller und Philosoph
 Arvid Ahlberg (1851–1932), schwedischer Maler
 Bruno Ahlberg (1911–1966), finnischer Boxer
 Flemming Ahlberg (* 1946), dänischer Fußballspieler
 Gillis Ahlberg (1892–1930), schwedischer Ruderer
 Grete Ahlberg (* 1998), schwedische Hammerwerferin
 Hakon Ahlberg (1891–1984), schwedischer Architekt
 Lars-Erik Ahlberg (* 1934), schwedischer Fußballspieler
 Mac Ahlberg (1931–2012), schwedischer Regisseur
 Mats Åhlberg (* 1947), schwedischer Eishockeyspieler
 Olof Ahlberg (1876–1956), schwedischer Bildhauer
 René Ahlberg (1930–1995), deutscher Soziologe